Кубок Німеччини з футболу 2017–2018 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул вп'яте здобув Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні).

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 лютого 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на kicker  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2017—2018
Німеччина
Німеччина
2017 у німецькому спорті
2018 у німецькому спорті